

Cinema
 Thor – Film del 2011 diretto da Kenneth Branagh e basato sull'omonimo personaggio dei fumetti della Marvel Comics.

Geografia
 Thor – comune francese.
 Thor – comune statunitense in Iowa.

Mitologia
 Thor – dio del tuono della mitologia norrena.

Musica
 Thor – gruppo musicale heavy metal.

Onomastica e persone
 Thor – nome proprio di persona scandinavo maschile.
 Cameron Thor – attore statunitense.
 Christer Thor – calciatore svedese.

Personaggi immaginari
 Thor – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Thor (Thorlief Golmen) – personaggio dei fumetti Marvel Comics della serie Ultimate Marvel
 Thor – personaggio interpretato da Chris Hemsworth nella serie di film del Marvel Cinematic Universe
 Thor – personaggio dell'anime I Cavalieri dello zodiaco
 Thor – personaggio dei fumetti DC Comics
 Thor – personaggio della serie TV Stargate SG-1
 Thor – personaggio della serie di Harry Potter
 Thor – personaggio della serie TV Nurse Jackie - Terapia d'urto
Thor – personaggio dei fumetti Fox Feature Syndicate

Altro 
 Thor – nave corsara tedesca della seconda guerra mondiale.
 Thor – tokamak sperimentale italiano dell'Associazione EURATOM-CNR, in funzione negli anni ottanta nell'ambito di progetti relativi alla fusione termonucleare.
 PGM-17 Thor – missile balistico statunitense.
 Thor – genere di crostacei appartenenti alla famiglia degli Hippolytidae
 Thor – centro eruttivo presente sulla superficie di Io